Deverra musilii är en flockblommig växtart som beskrevs av Chrtek, Osb.-kos. och S$kourková. Deverra musilii ingår i släktet Deverra och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
musilii